Okręty US Navy o nazwie USS "Serpens", pochodzącej od gwiazdozbioru Węża:
 Pierwszy "Serpens" (AK-97) był okrętem obsadzonym przez marynarzy z United States Coast Guard. Był to okręt zaopatrzeniowy typu Crater, który brał udział w działaniach II wojny światowej.
 Drugi "Serpens" (AK-266) był okrętem zaopatrzeniowym typu Alchiba, który był wypożyczony Południowej Korei w czasie służby w Marynarce (1951-1960).

Serpens